Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla bývalá americká světová jednička Venus Williamsová, která do soutěže nezasáhla.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Dánka Caroline Wozniacká, která ve finále zdolala německou teenagerku Anniku Beckovou ve dvou sadách .

Caroline Wozniacká tak získala, po prohraném březnovém finále na Indian Wells Masters, první titul sezóny a celkově dvacátý první singlový triumf v kariéře.

Nasazení hráček 
  'Caroline Wozniacká (vítězka)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Sabine Lisická (semifinále)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Mona Barthelová (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2013